Aharonian, Aharonjan ist der Familienname folgender Personen:
 Avedis Aharonian (1866–1948), armenischer Politiker, Revolutionär und Schriftsteller
 Coriún Aharonián (1940–2017), uruguayischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Felix Aharonian (* 1952), armenischer Astrophysiker
 Grigor Aharonjan (1896–1980), sowjetischer Bildhauer